Lalung La kan syfta på följande platser:

Kina 

 Lalung La (bergspass i Kina, lat 28,50, long 86,10), Tibet, 
 Lalung La (bergspass i Kina, lat 31,20, long 89,60), Tibet, 

Robotskapade Kinaförgreningar